Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1987, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Chamberlin e Leif Shiras che hanno battuto in finale Jim Pugh e Éric Winogradsky 7-5, 7-5.

Teste di serie

 Antony Emerson /  Desmond Tyson (primo turno)
 Jim Pugh /  Éric Winogradsky (finale)

 Grant Connell /  Larry Scott (quarti di finale)
 Morten Christensen /  Lars-Anders Wahlgren (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1987